O Porto da Rochinha é uma instalação portuária portuguesa, localizada no lugar do Canto da Areia, Prainha do Norte, freguesia da Prainha, concelho de São Roque do Pico, ilha do Pico, arquipélago dos Açores.

Esta instalação portuária é principalmente utilizada para fins pesqueiros e de recreio.

Ver também 
 Lajes do Pico
 Madalena do Pico
 Lista de portos nos Açores
 Lista de portos de Portugal

Bibliografia 
 Mapa dos Açores, Série Regional, 5º Edição ISBN 978-989-556-071-4

Ligações externas 
 

Rochina, Porto Da
Rochinha, Porto Da
Prainha (São Roque do Pico)